Sveti Juraj je lahko:
 Sveti Juraj, naselje pod Velebitom, Hrvaška
 Sveti Juraj u Trnju, naselje na Hrvaškem
 Sveti Juraj (otok), otoček v Boki Kotorski
 Sveti Juraj, otoček pri Vrsarju
 Sveti Juraj, otoček pri Rabu